Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Патті Шнідер з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
Main and Qualifying Draws 

2006
Bank of the West Classic